Магејал има више значења:

 Магејал (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Магејал (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику